Freycinet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles de Freycinet (1828–1923), fransk premiärminister
 Louis de Freycinet (1779–1842), fransk sjöfarare